London League 1899–1900 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga London League. Division One havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Millwall Athletic FC Reserves, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matter - London League 1896-1910  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i London League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900